Carlos Antunes (arquiteto), arquiteto português
 Carlos Antunes (político), político português